Карамык (Karamyk) — город в Киргизии, в Ошской области, в Чон-Алайском районе.

География 
Город находится на реке Вахш недалеко от границы с Таджикистаном. Город является пограничным переходом Карамык (KGZ) — Дароот Корган (TJK) (дорога) и находится на европейском маршруте E60 (AH65).

Город находится в районе Алайской долины.

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания

Ссылки 
 Карамык, Чон-Алайский район, Ошская область, Киргизия // Карамык на карте Киргизии, где находится, расположение на карте, точное время 
 «Согласно протокольной договоренности, выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории, — говорилось в заявлении таджикского погранведомства. — С другой стороны, на участке перевала Карамик установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой». 
 Карамык: справочная информация, достопримечательности с описанием и… 

Населённые пункты Ошской области
Чон-Алайский район